Gabriel Escudier (1906-1962) – politico francese
 Leone Escudier (1821-1881) – giornalista e musicologo francese
 Marie Escudier (1819-1880) – giornalista e musicologo francese
 Paul Escudier (1858-1931) – politico francese